Neo (taal), een kunsttaal gebaseerd op het Esperanto
 Neo (The Matrix), de bijnaam van een personage uit de filmtrilogie The Matrix
 Neo (band), een progressiverockproject van John Jowitt
 Neo (Gifu), een gemeente in de prefectuur Gifu, Japan
 Neo (thị trấn), thị trấn in district Yên Dũng, provincie Bắc Giang, Vietnam

 Near-Earth object, een aardscheerder
 Non-combatant evacuation operation, een operatie om burgers van het ene land uit een ander land te evacueren
 RKSV NEO, een amateurvoetbalclub uit het Overijsselse Borne
 NEO '25, een amateurvoetbalclub uit het Brabantse Sprang-Capelle

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel neo-